Балибердін Володимир Іванович (1954) — український ювелір.
 Балибердін Володимир Сергійович (1948–1994) — перший радянський альпініст, який підкорив Еверест.